Pineda de Gigüela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pineda de Gigüela (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Pineda de Gigüela (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar